Барсуков, Евгений:

 Барсуков, Евгений Захарович (1866—1957) — российский и советский военачальник, учёный, генерал-майор артиллерии.
 Барсуков, Евгений (1928—1942) — пионер-герой, партизан Великой Отечественной войны.
 Барсуков, Евгений Юрьевич (род. 1990) — белорусский футболист, нападающий.